Алменара:

Алменара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Алменара — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

Алменара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.